Messer puede referirse a:
Antigua denominación para Monseñor
Messer (espada)